

Lacs et mers intérieures

Suisse et France
Lac Léman

Tanzanie
Lac Tanganyika

Pérou
Lac Titicaca

Islande
Silfrugjá

Atlantique Nord

Belgique
(En savoir plus : Plongée sous-marine en Belgique)

Carrière de la Gombe

Canada

Golfe du Saint-Laurent -- Île d'Anticosti

France
Belle-Île-en-Mer -- Bréhat -- Chausey -- Er Lannic -- Finistère -- Glénan -- Golfe du Morbihan -- Groix -- Hoëdic -- Houat -- Île de Batz -- Île de Ré -- Île de Sein -- Île d'Oléron -- Île-aux-Moines -- Lac d'Annecy (les plages) -- Mer d’Iroise -- Molène (île) -- Sept-Îles -- Tatihou

États-Unis 
Récif de Floride

Grande-Bretagne
Chesil Beach -- Orcades -- Parc national de Pembroke -- Île de Man -- Île de Wight -- Shetland

Norvège
Bergen -- Stavanger

Atlantique tropicale

Antilles
Andros (Bahamas) -- Antigua-et-Barbuda -- Antilles néerlandaises -- Aruba -- Bahamas -- Barbade -- Eleuthera -- Grand Bahama -- Grenade (pays) -- Grenadines -- Îles Turques-et-Caïques -- Sainte-Lucie -- Saint-Vincent-et-les-Grenadines -- Trinité-et-Tobago

Belize
Grande barrière du Belize

Brésil
Fernando de Noronha

Espagne
Îles Canaries

France Outre-Mer
Guadeloupe -- Îles des Saintes (Terre-de-Bas -- Terre-de-Haut) -- La Désirade -- Marie-Galante -- Martinique -- Saint-Barthélemy (Antilles françaises) -- Saint-Martin -- Saint-Pierre (Martinique)

Mexique
Cénote -- Cozumel -- Isla Mujeres -- Péninsule du Yucatán

Panama
Îles Bocas del Toro

Portugal
Açores -- Madère

Atlantique Sud

Argentine
Grande île de la Terre de Feu

Méditerranée

Croatie
Archipel des Brijuni -- Archipel des Kornati -- Brač -- Cres -- Goli Otok -- Hvar -- Korcula -- Krk (île) -- Mljet -- Pag -- Rab -- Silba -- Vis (île)

Espagne
Îles Medas (ou Medes en Catalan)

Maroc
Nador

France
Archipel du Frioul -- Banyuls-sur-Mer -- Calanques -- Calanque de Port d'Alon -- Calanque de Sugiton -- Calvi -- Cerbère (Pyrénées-Orientales) -- Château d'If -- Collioure -- Corse -- Étang de Thau -- Hyères -- Île de Bagaud -- Île de Planier -- Île de Riou -- Île Maîre -- Île Rousse -- Île Sainte-Marguerite -- Île Verte (La Ciotat) -- Îles de Lérins -- Îles d'Hyères -- Îles Lavezzi -- La Ciotat -- Porquerolles -- Port-Cros -- Presqu'île de Giens -- Ratonneau -- Saint-Cyr-sur-Mer -- Sanary-sur-Mer

Italie
Îles Éoliennes

Malte
L'archipel maltais se compose de trois îles : Malte, Gozo et Comino. La plupart des plongées se font du bord, sauf celles sur Comino, qui est pratiquement inhabitée et où on accède en général par bateau à partir de Malte ou Gozo. Les sites de plongée nécessitant un bateau sont indiqués sur la liste. La température moyenne de l'eau varie de 15 °C en janvier à 25 °C en septembre et la visibilité est de l'ordre de 30 mètres.

Malte 
 HMS Maori : l'épave d'un destroyer de la Royal Navy coulé par la Luftwaffe
 SS Margit : l'épave d'un paquebot coulé par la Luftwaffe
 Carolita : l'épave d'une barge coulée par la Luftwaffe
 Um El Faroud : l'épave artificielle d'un pétrolier de 100 mètres coulé à la suite d'une explosion accidentelle qui l'a rendu irréparable
 Cirkewwa : un récif accessible à tous les niveaux
 Rozi : l'épave artificielle d'un ancien remorqueur
 P29 : l'épave artificielle d'un ancien patrouilleur de la marine maltaise
 Anchor Bay : une baie peu profonde accessible à tous les niveaux
 MV Imperial Eagle (bateau) : l'épave artificielle d'un transport de passagers

Gozo 
 Double Arch : une double arche sous marine
 Reqqa Point : un tombant
 Billinghurst Cave : un tombant avec des grottes
 Blue Hole et Inland Sea : les spots les plus renommés de l'archipel
 Mgarr Ix Xini : une baie abritée
 MV Karwela : l'épave artificielle d'un transport de passagers
 MV Cominoland : l'épave artificielle d'un transport de passagers

Comino (bateau)
 P31 : l'épave artificielle d'un ancien patrouilleur de la marine maltaise
 Blue Lagoon : un récif abrité
 Crystal Lagoon : un récif abrité
 Lantern Point West : un tombant avec des grottes sous marines
 Lantern Point : un tombant avec une cheminée
 Cominotto : un tombant
 Santa Maria Caves : des grottes sous marines

Mer Rouge

Djibouti
Ghoubbet-el-Kharab

Égypte
Aqaba -- Dahab -- El Quseir -- Hurghada -- Marsa Alam -- Safaga -- Sharm el-Sheikh

Océan indien

Australie
Île Fraser -- Île Kangourou -- Îles de la Mer de Corail

France Outre-Mer
Mayotte -- Réunion

Maldives

Voici la liste des sites de plongée des Maldives. Ceux-ci sont connus du monde entier pour avoir une visibilité des fonds de plus de . La plongée peut se faire  tous les jours de l'année. La température de l'eau est toujours supérieure à 25 degrés.
Liste :
 Épave du British Loyalty, Atoll Addu
 Dhidhdhoo Beyru, Atoll Ari, récif externe (requins baleines & raies mantas)
 Embudhoo Express, Malé Sud, kandu (plongée dérivante de )
 Fish Head, Atoll Ari, un des sites les plus célèbres du monde
 Guraidhoo Kandu, Malé Sud, kandu
 Épave du Halaveli Wreck, Atoll North Ari
 HP Reef, Atoll Malé Nord
 Kakani Thila, Malé Nord (corail)
 Maa Kandu et Kuda Kandu, Atoll Addu, kandu (corail)
 Maayafushi Thila, Atoll Ari
 Bodu Hithi Thila, Malé Nord
 Shark Point, Atoll Addu (récif externe, requins gris et à pointes blanches, grottes)

Ces informations ont été obtenues grâce au Bureau de Promotion des Maldives.

Seychelles
Aldabra -- Praslin (Seychelles)

Thaïlande
Province de Phuket -- Îles Phi Phi

Union des Comores
Grande Comore -- Mohéli

Pacifique Nord

Canada
Île de Vancouver

Pacifique tropical

Australie
Grande barrière de corail -- Île Fraser -- Île Kangourou -- Îles de la Mer de Corail

Costa Rica
Île Cocos

Équateur
Îles Galápagos

États-Unis
Baie de Seattle -- Californie -- Hawaii -- Keys

France Outre-Mer
Archipel des Tuamotu -- Bora-Bora -- Huahine -- Île des Pins-- Îles Belep -- Îles Chesterfield -- Îles de la Société -- Îles du Vent -- Îles Gambier -- Îles Loyauté -- Îles Marquises -- Îles Sous-le-Vent -- Lifou -- Maré -- Maupiti -- Moorea -- Nouvelle-Calédonie -- Ouvéa -- Polynésie française -- Raiatea -- Rangiroa -- Rurutu -- Tahaa -- Tahiti -- Tiga -- Wallis-et-Futuna

Indonésie
(En savoir plus : Plongée sous-marine en Indonésie)

Bali -- Sulawesi -- Java -- Kalimantan -- Moluques -- Nouvelle-Guinée occidentale -- Petites îles de la Sonde -- Sumatra

Viêt Nam
(En savoir plus : Plongée sous-marine au Viêt Nam)

Côn Đảo -- Phú Quốc -- Nha Trang -- Da Nang -- Hoi An

Japon
Archipel Okinawa -- Ishigaki-jima

Micronésie
Kiribati -- Île Christmas (Kiribati) -- Palaos

Pacifique Sud

France Outre-Mer
Îles Australes -- îles Kerguelen

Voir aussi

Articles connexes 
 La plongée sous-marine par pays (articles spécifiques) : Belgique -- France -- Indonésie -- Viêt Nam
 Plongée sous-marine
 Confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS)
 Professional Association of Diving Instructors (PADI)
 Ligue francophone de recherches et d'activités sous-marines (LIFRAS)
 Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM)
 Fédération québécoise des activités subaquatiques (FQAS)